Поверхностно-синтаксический анализ () — метод анализа предложений, в котором сначала идентифицируют составные части предложения (существительные, глаголы, прилагательные и т. п), а затем связывают их в элементы высшего порядка, которые имеют грамматическое значение (именные группы или фразы, глагольные группы и т. п.).

В то время как простые алгоритмы поверхностно-синтаксического анализа связывают составные части, используя элементарные шаблоны поиска (например, регулярные выражения), подходы на основе машинного обучения (классификаторы, тематическое моделирование и т. п.) могут учитывать контекстную информацию и формировать фрагменты, лучше отражая семантические связи между основными словами. Таким образом, эти более совершенные методы решают проблему того, что сочетание элементарных составляющих может иметь разные значения на высшем уровне в зависимости от контекста предложения.

Схожий с лексическим анализом в компьютерных языках, этот метод широко применяется в обработке естественного языка.

Под названием «гипотеза поверхностной структуры» (), его используют, чтобы дать объяснение, почему люди, изучающие второй язык, часто не могут правильно разобрать сложные предложения.

См. также 
 Синтаксический анализ

Примечания

Литература 
 
  .

Ссылки 
 Apache OpenNLP  OpenNLP содержит реализацию поверхностного анализатора.
 GATE General Architecture for Text Engineering   содержит реализацию поверхностного анализатора.
 Поверхностный анализ  NLTK
 Демонстрация  поверхностного анализатора Illinois Shallow Parser

Обработка естественного языка